Grzegorz Wójcik – polski duchowny, kanonik
 Grzegorz Wójcik – polski artysta fotograf